Het seizoen 2006/07 van de zondag Hoofdklasse A ging van start op 3 september 2006, de laatste speelronde was op 13 mei 2007. De zondag Hoofdklasse A is een van de zes ene hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was Türkiyemspor, dat vorig seizoen kampioen werd.

Teams

Ranglijst

Stand 

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* ADO '20 en FC Hilversum kregen 3 strafpunten
** VVSB en AFC kregen 1 strafpunt

Uitleg kleuren

Uitslagen 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zondag A